Масленников (Масленніков) — російське прізвище.

 Масленников Денис Костянтинович (1989) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Масленников Іван Іванович (1900 — 1954) — радянський воєначальник, один з керівників органів державної безпеки СРСР.
 Масленников Ігор Федорович (1931) — російський кінорежисер.
 Масленніков-Войтов Олег Костянтинович (1977) — російський актор театру і кіно.
 Масленніков Олег Миколайович (1961) — український актор і режисер.
 Масленников Ярослав Олександрович (1982) — білоруський хокеїст.

 Масленнікова Алла Анатоліївна (1967) — українська актриса театру і кіно.
 Масленнікова Анжела Геннадіївна — головний хормейстер Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня.
 Масленнікова Ірина Іванівна (1918 — 2013) — радянська українська і російська оперна співачка, примадонна Большого театру, педагог. Народна артистка РРФСР (1957).
 Масленнікова Леокадія Гнатівна (1918—1995) — радянська оперна і естрадна співачка, лірико-драматичне сопрано. Народна артистка РРФСР (1961).

Див. також 
 Масленникова
 Маслянников Віктор Леонідович
 Маслянникова Катерина Миколаївна

Примітки 

Російські прізвища